Shinji è un nome giapponese e può riferirsi a:

Persone
 Shinji Aramaki (1960), regista
 Shinji Higuchi (1965), regista
 Shinji Kagawa (1989), calciatore
 Shinji Morisue (1957), ex ginnasta
 Shinji Mikami (1965), autore di videogiochi
 Shinji Nakano (1971),  ex pilota di Formula 1
 Shinji Okazaki (1986), calciatore
 Shinji Ono (1979), calciatore

Personaggi
 Shinji Ikari,  personaggio di Neon Genesis Evangelion
 Shinji Ito, personaggio di Due come noi

Astronomia
 16796 Shinji, asteroide della fascia principale